Чемпионат Парагвая по футболу 2006 () — 72-й сезон чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Апертура 2006

Клаусура 2006

Финал

Сводная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Парагвая 2006 на rsssf.com

2006
Парагвай
2006 год в Парагвае